Morgan puede hacer referencia a:

Leyes de De Morgan;
Morgan, localidad en el estado de Utah (Estados Unidos);
Morgan, raza de caballos;
Morgan Motor Company, marca de automóviles;
Morgan, banda de música española;
Morgan (película de 2016).

Personas 
 Augustus De Morgan (1806-1871) matemático y lógico británico nacido en la India, conocido por formular las llamadas Leyes de De Morgan.
Edward Morgan Forster (1879-1970), novelista y ensayista británico.
Elaine Morgan (1920-2013), escritora galesa, importante defensora y divulgadora de la hipótesis del simio acuático.
Elaine Morgan (1960-), cantante galesa.
Emily Morgan (1815-1891), heroína popular de la guerra de independencia de Texas.
Harry Morgan (1915-2011), actor estadounidense.
Henry Morgan (1635-1688), filibustero galés.
William Morgan, nombre de varias personalidades.
John Pierpont "Jack" Morgan (1867-1943), banquero y filántropo estadounidense, hijo de J. P. Morgan.
J. P. Morgan (1837-1913), empresario, banquero y coleccionista de arte estadounidense que dominó las finanzas corporativas de su época.
Joseph Morgan (1981-), actor británico. 
Lewis Henry Morgan (1818-1881), abogado, antropólogo, etnólogo y escritor estadounidense, considerado uno de los fundadores de la antropología moderna.
Morgan Amalfitano (1985-) exfutbolista francés.Morgan Freeman (1937-) actor y director estadounidense.Morgan Gould (1983-), futbolista sudafricano.Morgan Palmer Hubbard (1983-), actor neocelandés protagonista de la serie de televisión La tribu.Morgan Schneiderlin (1989-) es un futbolista francés.Thomas Hunt Morgan (1866-1945), genetista y fisiólogo estadounidense, premio nobel de medicina en 1933.

 Personajes ficticios Morgan le Fay, hechicera antagónica presente en la leyenda artúrica.Morgan le Fay (Marvel Comics), supervillano sobrenatural del universo Marvel inspirada en el personaje anterior.

 Autores de nombres botánicos 
 Morgan (Andrew Price Morgan, 1836-1907).
 D.R.Morgan (David R. Morgan, fl. 1990).
 E.R.Morgan (Ed R. Morgan, fl. 1999).
 E.C.Morgan (Eric C. Morgan, fl. 2007).
 J.B.Morgan (J. B. Morgan, fl. 1892).
 J.Morgan (Jeanne Morgan, fl. 1952).
 Rand.Morgan (Randall Morgan, fl. 1990).
 R.J.Morgan (Raymond J. Morgan, fl. 2005).
 R.Morgan''' (Robert Morgan, 1863-1900).